Max Lorenz
 Max Lorenz (1871–1907) német politikus (SPD, NSV, RgS), újságíró 
 Max Lorenz (1901–1975) német operaénekes (tenor)
 Max Lorenz (1939) német labdarúgó
hasonló nevű személyek
 Max-Albert Lorenz (1886–1976) német politikus (NSDAP)
 Max Otto Lorenz (1876–1959) amerikai matematikus